Скадовск может означать:

 Скадовск — город в Херсонской области, центр Скадовского района
 Скадовск — курортная зона Херсонской области на берегу Джарылгачского залива Чёрного моря